Уркаш (Оркаш, ) — топоним в Казахстане:
 Уркаш — солёное озеро в Камыстинском районе Костанайской области.
 Уркаш — село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Оркаш — лесной массив в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана.